Hardin County er navnet på 6 counties i USA:

 Hardin County, Illinois
 Hardin County, Iowa
 Hardin County, Kentucky
 Hardin County, Ohio
 Hardin County, Tennessee
 Hardin County, Texas